Поспелихинский Центральный сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Поспелихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Поспелиха.

Демография

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Поспелиха.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Муниципальные образования Поспелихинского района
Сельские поселения Алтайского края